Крещенцио д’Анагани (Crescenzio, также известный как Crescenzo d’Anagani) — католический церковный деятель XII века. Стал кардиналом-дьяконом Санта-Мария-ин-Домника на консистории 1112 года. В декабре оставил этот титул чтобы стать кардиналом-священником Ss. Marcellino e Pietro. Участвовал в выборах папы Геласия II (1118), Гонория II (1124), а также антипапы Анаклета II (1130). В дальнейшем признал легитимность папы Иннокентия II и вновь получил свой титул.

Примечания

Литература 
 Brixius, Johannes Matthias. Die Mitglieder des Kardinalkollegiums von 1130-1181. Berlin : R. Trenkel, 1912, p. 33, no. 9
 
  col. 925
 
 "Essai de liste générale des cardinaux. Les cardinaux du  XIIè siècle". Annuaire Pontifical Catholique 1928. Paris : Maison de la Bonne Presse, 1928, p. 118, no. 85
 Mas Latrie, Louis. Trésor de chronologie d'histoire et de géographie pour l'étude et l'emploi des documents du moyen âge. Paris : Librairie Victor Palmé, 1889, col. 1182, no. 65
 

Кардиналы Италии
Кардиналы Пасхалия II
Церковные деятели XII века